Марафон на Олимпийских играх 1924 года состоялся 13 июля 1924 года. Впервые с 1908 года дистанция была равной 42 195 метров.  Из-за жары старт был дан позже на 2 часа, чем изначально  планировалось — в 17 часов 23 минуты. В забеге приняли участие 58 спортсменов из 20 стран мира; 28 человек не смогли закончить дистанцию.

Результаты

Ссылки 
 Олимпийская история и статистика 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1924
М